

Codici 
 KON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kontum (Vietnam)
 kon – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua kongo

Fumetto 
 Kon  – personaggio del manga e anime Bleach

Geografia 
 Kon  – città dell'India

Mitologia 
 Kon  – divinità della mitologia inca